Морень () — місто в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Морень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Прісекань.
 Морень () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Велень.
 Морень () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Четате.
 Морень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Делень.